Saccardo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Domenico Saccardo
 Francesco Saccardo
 Pier Andrea Saccardo